Dumortier est un nom de famille d'origine belge et française (régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie).

Il renvoie à l'origine d'une personne :
d'après le mot mortier (du latin mortarium : terre marécageuse)
d'après un lieu-dit ou village appelé  ou .

 Albert Dumortier, acteur et producteur
 André Dumortier (1910-2004), musicien belge (pianiste)
 Augustin Dumon-Dumortier (1791-1852) , homme politique belge, président du sénat (1848-1852)
 Barthélemy Charles Joseph Dumortier aussi Du Mortier (1797-1878), botaniste, naturaliste et homme politique belge
 Benjamin Dumortier, homme politique français, maire de Cysoing dans le Nord (département) (2001-)
 Bernard Dumortier, fils de Jean Dumortier, fondateur de la manécanterie des petits-chanteurs de Notre-Dame de la Joie à Condé-sur-Noireau
 Daniel Dumortier, sportif français (marathonien)
 Daniel Dumortier, homme politique français, maire de Saint-Gobert dans l'Aisne (2008-)
 David Dumortier, poète (1967-)
Denis Dumortier (1950-1998), universitaire français, angliciste
 Emmanuel Dumortier, sportif français, entraîneur du Marseille Volley 13
 Ethan Dumortier, joueur international français de rugby à XV
 Étienne Dumortier (?-1927), abbé français, curé d'Esquerchin (1920-1927)
 Eugène Dumortier (1801-1876), paléontologue français 
 Félix Dumortier (1801-1868), peintre belge
 Florence Dumortier, actrice française (voix)
 Francis Dumortier, né en 1949, carrière internationale dans l'automobile. Conseiller Municipal à Arzon (Morbihan) depuis 2014.
 François-Xavier Dumortier (né en 1948), supérieur provincial des Jésuites de France (2003-2009), Recteur de l'Université pontificale grégorienne
 Georges Dumortier, musicien belge (flûtiste), animateur de télévision et acteur de la politique culturelle
 Jean Dumortier (1926-2014), poète belge d'expression française
 Jean-Jacques Dumortier,(né en 1964) homme politique français, maire de Boran-sur-Oise dans l'Oise (2004-)
 Jean-Louis Dumortier, philologue et didacticien belge, éditeur d'un ouvrage collectif consacré à Georges Simenon
 Jeannil Dumortier (1911-1993), homme politique français, membre honoraire du Parlement
 Joseph Dumortier (), industriel français propriétaire de la faïencerie d'Ancy-le-Franc, acquéreur du prieuré de Vausse qu'il transforma en faïencerie
 Lambert (dit Marius) Dumortier ( † ), industriel français, atelier de ferronnerie d’art créé à Lyon en 1898
 Laurent Dumortier (né en 1973), connu sous le pseudonyme Gilles Saint-Laurent, auteur belge francophone de littérature fantastique, fondateur de Chloé des Lys
 Marie Louise (dite Poulette) Dumortier ( † ), fille de Lambert Dumortier, résistante Lyonnaise, chanteuse et actrice française
 Paul Dumortier (1763-1838), sculpteur belge
 Pierre Antoine Joseph Dumortier (-s), époux de Marie Thérèse Coustenoble, imprimeur français
 Pierre Dumortier, premier président de la Saint Michel Tourcoing Sports
 Tanguy Dumortier, journaliste belge RTBF
 sous-lieutenant Dumortier du  d'infanterie, héros de la Première Guerre mondiale

Personnages de fiction 
 Pierrette et Nathalie Dumortier, personnages du film de Pascal Thomas La Dilettante